De Angelis ou de Angelis est un nom de famille d'origine italienne porté notamment par :
 Alessandro De Angelis (1959-), physicien et astrophysicien italien et argentin ;
 Alex De Angelis (1984-), pilote de vitesse moto saint-marinais ;
 Augusto De Angelis (1888-1944), journaliste et un écrivain italien de roman policier ;
  ;
 Elio De Angelis (1958-1986), pilote automobile italien ;
 Fabrizio De Angelis (1940-), producteur, scénariste et réalisateur de cinéma italien ;
 Filippo de Angelis (1792-1877), cardinal italien ;
  ;
 Guido De Angelis (1944-) et Maurizio De Angelis (1947-), musiciens et compositeurs italiens de musique de films ;
 Jérôme de Angelis (1567-1623), jésuite italien, missionnaire au Japon, martyr ;
 Marcello De Angelis (1960-), journaliste et homme politique italien ;
 Maria Ludovica De Angelis (1880-1962), religieuse italienne, missionnaire en Argentine, bienheureuse ;
 Matilda De Angelis (1995-), actrice italienne.
 Maximilian de Angelis (1889-1974), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Nanni De Angelis (1958-1980), militant et homme politique italien ;
 Nazzareno De Angelis (1881-1962), chanteur d'opéra italien ;
 Nicola De Angelis (1939-), évêque au Canada ;
 Roberto De Angelis (1959-), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Sabatino De Angelis (1838-), sculpteur napolitain ;
 Sara De Angelis (1976-), femme politique italienne ;
 Vanna De Angelis, auteure italienne de plusieurs romans et essais ;
 Wilma De Angelis (1931-), chanteuse italienne.

Autre 
 Palazzetto De Angelis, palais situé dans le rione Trevi de Rome (Italie)